Такмичење у трчању на 5.000 метара у мушкој конкуренцији  на 1. Светском првенству у атлетици 1983. у Хелсинкију одржано је 10. 12. и 14. августа на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовало је 39 такмичара из 29 земаља.

  Алжир (1) 
  Аустрија (1)
  Бурунди (1)
  Демократска Република Конго (1)
  Егиопија (2)
  Заир (1)
  Западна Немачка (2) 
  Ирска (1)
  Источна Немачка (2) 
  Италија (1) 
  Јапан (1) 
  Канада (1) 
  Кенија (2)
  Кипар (1)
  Костарика (1) 
  Луксембург (1) 
  Налестина (1)
  Парагвај (1)
  Португалија (1) 
  Салвадор (1) 
  САД (3)
  Совјетски Савез (3) 
  Тунис (1)
  Теркс и Кејкоса (1)
  Уједињено Краљевство (3) 
  Уругвај (1) 
  Финска (1)
  Швајцарска (1)
  Шпанија (1)

Рекорди 
Рекорди закључно са 7. августом 1983.

Најбољи резултати 1983. години 
Десет најбржих светских атлетичара на 5.000 метара 1983. пре почетка такмичења на дан (9. август 1983) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 1983.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама такмичари су подељени у 3 квалификационе групе по 13.,<ref>Резултат 2. групе квалификација на сајту  WA Прибављено 16.1.2021</small></ref>  За финале је пласирано по 8 првопласираних из сваке групе (КВ) и 6 на основу постигнутог резултата  (кв).

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Полуфиналне трке на 5.000 метара одржане су 12. августа 1983. године.,, За филале пласирало се по 6 прволасираних из обе групе (КВ) и тројица  по основу потигнутог резултата. (кв).

Финале 
Финала трка на 5.000 метара одржана је 14. августа 1983. годин.,,

Референце

Спољашње везе 
  Комплетни резултати бацања копља са резултатима по серијама  и резултатима свих бацања на СП 1983. сајт todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 1983.
Трка на 5.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном